Евбул (банкір) — банківський діяч Віфінії 4 століття до Р. Х.
 Евбул (державний діяч) — афінський оратор, державний діяч, противник Демосфена.
 Евбул (олімпіонік) — олімпійський переможець в  бігу на дві стадії 452 р. до Р. Х.
 Евбул (поет) — один з представників  давньогрецької комедії.
 Святий Евбул — святий 4 століття від Р. Х.